Ottens ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Ottens (* 1942), deutscher Mineraliensammler
 Carl Ottens (1868–1937), deutscher Manager der Textilindustrie
 Hans-Heinrich Ottens (1924–2001), deutscher Politiker
 Klaus Ottens (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Lena Ottens (* 1997), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Lou Ottens (1926–2021), niederländischer Erfinder und Ingenieur
 Hermann Ottens (1825–1895), deutscher Landwirt und Parlamentarier

Siehe auch:
 Otten